Rayman – seria gier komputerowych:
 Rayman (postać) – tytułowy bohater powyższej serii gier
 Rayman (gra komputerowa) – pierwsza gra z serii